Jacques Tyack (1925-), peintre et dessinateur suisse.
Ryan Tyack (1991-), archer australien.